Eric Sundblad – velocista svedese
 Niklas Sundblad – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svedese
 Willy Sundblad – calciatore norvegese